«Кре́мень» () — украинский футбольный клуб из Кременчуга. Основан в 1959 году. Выступал под названиями «Торпедо», «Днепр», с 1985 называется «Кремень». Лучшее достижение в первенстве Украины — 9 место в сезонах 92/93 и 95/96 годов в высшей лиге.

Прежние названия 
 1959: «Торпедо»
 1960—1983: «Днепр»
 1984—2000: «Кремень»
 с 2003: «Кремень»

История 

В 1959 году при поддержке Кременчугского завода дорожных машин была создана команда «Днепр», которая довольно успешно выступала в классе «Б». Команда принимала участие в 10 чемпионатах СССР. С 1963—1969 гг. команда провела 406 встречи. В первых двух чемпионатах команда занимала последние места в зонах, а потом «Днепр» становится третьим в финальных турнирах украинских команд класса «Б» и завоевала пропуск во 2 группу класса «А». Возглавлял коллектив Борис Усенко. В классе «А» футболисты Кременчуга провели один сезон. А в 1970 году команда прекратила существование.

В середине 80-х годов, с помощью автомобильного завода, честь Кременчуга стал защищать «Кремень». В 1988 году «Кремень» выиграл чемпионат СССР среди КФК. В 1988 году команда дебютировала во второй лиге чемпионата СССР. В 1992 году с появлением чемпионата независимой Украины «Кремень» попадает в высшую лигу, где выступала до 1997 года. Затем «Кремень» вылетел в первую, а потом во вторую лигу и в итоге прекратил своё существование. Результатом шести лет в высшей лиге стали 54 победы, 40 ничейных результатов и 86 поражений, разница мячей 182:269 (-87).

Возрождение 
23 октября 2003 года депутаты Кременчугского городского совета приняли решение "Про создание коммунального заведения физической культуры и спорта "Муниципальный футбольный клуб «Кремень». Команда провела два победных сезона в областных соревнованиях и 3 августа 2005 года МФК «Кремень» получил статус профессиональной команды, заменив во второй лиге снявшуюся с соревнований «Ворсклу-2».

Достижения

Украинская ССР 
 Профессиональный уровень
Чемпионат УССР
 Бронзовый призёр: 1967

 Любительский уровень
 Чемпион УССР среди КФК: 1988

Украина 
 Профессиональный уровень
Кубок Украины
 Полуфиналист: 1995/96
Вторая лига Украины
 Победитель: 2018/19
 Серебряный призёр: 2009/10
 Бронзовый призёр (3): 2010/11, 2014/15, 2016/17

 Любительский уровень
 Чемпион Полтавской области (2): 2004, 2005
 Обладатель Кубка Полтавской области: 2004

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Роман Локтионов
 Тренер: Валерий Куценко
 Тренер вратарей: Роман Чумак

Текущий состав 
По состоянию на 10 декабря 2022 года:

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
 Полный список игроков ФК «Кремень», о которых есть статьи в Википедии, см. тут.
В список включены футболисты, которые выступали за свою национальную сборную, а также игроки, которые провели за кременчугский клуб не менее ста официальных матчей:
  Сергей Мурадян (1988—1989, 1990—1991, 1992, 1997)
  Вячеслав Жениленко (1989, 1993, 2006—2007)
  Адальберт Корпонай (1989, 1990—1992, 1993—1997)

См. также 
 ФК «Адомс» Кременчуг
 ФК «Вагоностроитель» Кременчуг
 ФК «Нефтехимик» Кременчуг
 Кремень-2

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 История одной команды

Появились в 1959 году на Украине
 
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Кременчуга